Wierzbica (gemeente in powiat Chełmski)
 Wierzbica (gemeente in powiat Radomski)
 Wierzbica (gemeente Wierzbica)
 Wierzbica (powiat Radomski)